Tol est un nom de famille d'origine néerlandaise, porté par
 Dick Tol (1934–1972), footballeur néerlandais ;
 Henriëtte Tol(1953-), actrice néerlandaise ;
 Jean-Marc van Tol (1967-), auteur de bandes-dessinées néerlandais ;
 Richard Tol (1969-), professeur d'économie à l'Université du Sussex ;
 Sonja Tol (1972-), escrimeuse néerlandaise.

 Tol, ile de Micronésie.

Tol peut aussi désigner :
 tol, une langue amérindienne de la famille des langues jicaques parlée au Honduras.